«Полицейский, повар и медь» () — немой короткометражный фильм Джорджа Альберта Смита, поставленный по пьесе Томаса Грина. Дата премьеры неизвестна.

Художественные особенности 
 Цвет: чёрно-белый
 Звук: немое кино

Сюжет 
Фильм поставлен по пьесе Тома Грина.

См. также 
 Возвращение мужа
 Число пи (фильм)

Ссылки 
 

Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии
Фильмы Джорджа Альберта Смита
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1898 года
Экранизации пьес
Фильмы Великобритании 1898 года
Короткометражные фильмы Великобритании